Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Fernando González che ha battuto in finale Agustín Calleri 7–5, 6–3.

Teste di serie

  Mariano Puerta (quarti di finale)
  Fernando González (campione)
  Nicolás Massú (quarti di finale)
  Christophe Rochus (secondo turno)

 Luis Horna (primo turno)
 Victor Hănescu (secondo turno)
 Óscar Hernández (primo turno)
 Tomas Behrend (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 2005
ATP Tour 2005